Megistostigma är ett släkte av törelväxter. Megistostigma ingår i familjen törelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Törelväxter
Megistostigma